OC – akronim oznaczający:
 ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej)
 obrona cywilna
 Obóz ćwiczebny (ćwiczeń) np. OC "Karliki" na terenie poligonu żagańskiego
 gaz pieprzowy (ang. Oleoresin Capsicum)
 otwarty kolektor (ang. Open Collector)
 przetaktowywanie (ang. Overclocking)
 OC – międzynarodowy kod języka oksytańskiego. Zobacz Wikipedię w tym języku